Коня́кин — русская фамилия; имеет женскую форму Конякина.

Известные носители 
 Конякин, Александр Фёдорович (1915—1944) — советский военный, Герой Советского Союза.
 Конякин, Игорь Юрьевич (род. 1967) — российский дипломат.